Synode von Antiochia ist der Name mehrerer Konzile in der kleinasiatischen Stadt Antiochia am Orontes:

 Synode von Antiochia (268)
 Synode von Antiochia (324)
 Synode von Antiochia (341)
 Synode von Antiochia (378)